Davidoff може да се отнася за:

 Давидов – Davidoff — алкохол, парфюми, кафе и швейцарски луксозни тютюневи изделия.
 Турнири от международните серии 500 на ATP – 11 турнира по тенис в една календарна година.
 Тенис турнир в Базел – Davidoff Swisse Indoors — тенис турнир
 Давидов – фамилия

Носители на фамилното име 
 Зино Давидов (1906—1994) – швейцарски производител, създател и първоначален притежател на известната тютюнева марка Davidoff.
 Дов Давидов – американски комик.
 Лео Давидов (1898—1975) – професор, заместник-декан и председател на отдела по неврохирургия в медицинския колеж „Алберт Айнщайн“ в Ню Йорк.
 Монте Давидов (р. 1956) – американски програмист.
 Павел Давидов (1930—1984) – американски архитект-урбанист, юрист и преподавател по градоустройствено планиране.
 Сидней Давидов (р. 1939) – американски юрист.